La Membrolle kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Membrolle-sur-Longuenée, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 La Membrolle-sur-Choisille, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire,